Жигули — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Пухновской волости.

География 
Расположена на берегу реки Черногузка (впадающей в Западную Двину), в 77 км к юго-востоку от районного центра, посёлка городского типа Кунья, и в 10 км к югу от бывшего волостного центра, деревни Долговица.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 31 житель.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в бывшую Крестовскую волость, с января 2006 до апреля 2015 года — в состав ныне упразднённой Долговицкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района